Europese weg 35, een Europese weg
 E35 (Ecuador), een hoofdweg in Ecuador
 Nimzo-Indisch, ECO-code voor een van de varianten van deze schaakopening